Раис
Раи́с ( [] — «глава», «председатель», «начальник») — титул:
 Раис — Председатель Палестинской национальной администрации
 Раис — духовно-полицейская должность в Узбекских ханствах и в Туркестанском генерал-губернаторстве
 Раис — звание, которым индийские колониальные власти награждали титулованных индийцев, оказавших им важные услуги.

Аббревиатура
РАИС:
 Российская ассоциация исламского согласия (Всероссийский Муфтият)
 Российское агентство интеллектуальной собственности при Президенте Российской Федерации (существовало в 1992—1993 гг.)

Имя
 Галямов, Раис Саитович
 Ихван Ридван Раис
Фамилия
 Раис, Амин

См. также